Pierre Fabri peut désigner :
 Pierre Fabri, évêque de Marseille en 1361
 Pierre Fabri I (mort en 1369), prélat français 
 Pierre Fabri II (mort en 1416 ?), prélat français
 Pierre Fabri (1450-1535), poète et rhétoricien